Алаэддин Эретна, Эретна-бей, Эртена, Артана () — основатель династии Эретнаогуллары, которая в 1335—1381 годах правила анатолийским бейликом (эмиратом), носившим название бейлик Эретнаогуллары или бейлик Эретна.

Эретна служил Тимурташу, наместнику Анатолии при хулагуидском ильхане Абу Саиде Бахадур-хане. Тимурташ в 1327 году восстал и сбежал в Египет. Эретна стал наместником Анатолии под властью Хасана Бузурга. После того, как Хасан Бузург был побеждён сыном Тимурташа , Эретна стал вассалом мамлюкского султана. Однако в 1343 году Эретна победил Хасана Кучака и стал независимым правителем над территориями, включающими Нигде, Анкару, Амасью, Токат, Самсун и Эрзинджан.

Биография 
Отцом Эретны был бахши Джафер уйгурского происхождения. Бахши в тюркских языках происходит от санскритского слова бхикшу. По мнению Луи Базена среди уйгуров был распространён буддизм, позднее сменившийся в государстве ильханов на ислам.

Эретна пришёл в Анатолию с армией ильханов. Вероятно, во времена ильхана Олджейту (1304—1316) Эретна был одним из эмиров второй степени (носил титул нойон). По предположению Клода Каэна, после смерти Олджейту в период малолетства ильхана Абу Саида Бахадур-хана и регентства эмира Чобана (1316—1327) Эретна был офицером на его службе. Сын Чобана, , был назначен наместником Анатолии, а его наибом (помощником) стал Эретна. Вероятно, к этому моменту сестра Эретны была женой Тимурташа. Согласно утверждению И. Узунчаршилы Эретна поднялся на первое место благодаря своему родству с Тимурташем.

Штаб-квартира монгольского наместника находилась в Кайсери, откуда он направлялся в карательные экспедиции, как, например, в 1324 году, когда  отправился в Эгридир и убил Дундар-бея. Узнав о казни своего отца в декабре 1327 года, Тимурташ бежал в Каир и оставил своего зятя Эретну своим наибом в Анатолии. Аль-Умари сообщал, что «Эртена-бей» стал наместником ильханов в Руме около 1327 года, он должен был защищать границы. Когда взбунтовались тюрки огузы, Эретна послал против них эмира Арифа-челеби. Тимурташ был тепло принят султаном ан-Насиром Мухаммедом, но в августе 1328 года Аль-Насир казнил беглеца, не желая портить отношений с Абу-Саидом (К. Каэн датировал смерть Тимурташа  (1326) годом).

Вместо Тимурташа Абу-Саид назначил анатолийским наместником Хасана Бузурга (Большого Хасана) из Джелаиридов. Хасан мало вникал в дела в Малой Азии, полагаясь на своего ставленника Эретну. Таким образом, к моменту смерти ильхана Абу Саида в 1335 году Эретна фактически был управителем владений монголов в Малой Азии (Рума). После смерти Абу Саида, не оставившего детей, чингизиды начали сражаться за трон ильхана. Воспользовавшись этим, Эретна-бей обрёл независимость, образовав на бывших землях Рума бейлик. Тем не менее с 1335 года по 1340 год Эретна правил от имени ставшего правителем Хасана Бузурга. В 1337 году Хасан Бузург был побеждён сыном Тимурташа  («Малый Хасан»). Эретна остался без поддержки. Тем не менее, он отказался признать суверенитет Хасана Кучака и обратился за защитой к мамлюкскому султану Мелику Насиру Мухаммеду. 

В августе 1338 года вали Даренде, Мерджан Хадым поехал в Сивас к Эретна-бею на совет. Этим воспользовался Караджа-бей Дулкадироглу и напал на Даренде. Ночью воины Дулкадирида поднялись на городские стены по верёвкам, которые им спустил один из охранников крепости. После короткой, но кровопролитной схватки стражники были убиты, и замок перешёл в руки Караджи. Эретна был разгневан этим нападением, и в 1339 году между ним и Караджа-беем произошла битва. С обеих сторон было потеряно 500 человек.  Эретна бежал с поля боя, Караджа захватил обоих его сыновей, а также богатую добычу. Но вскоре при посредничестве султана Насира дулкадырцам пришлось вернуть часть из 20 000 голов крупного рогатого скота, которые были захвачены у Эретны.  В 1340 году Караджа снова вторгся на территорию Эретны. Это нападение, по мнению историка Р. Юнанча, было совершено по приказу мамлюкского султана. Когда посол Эретны, прибыл в Каир, чтобы пожаловаться на грабёж со стороны Дулкаридов, ему поставили в вину, что имя мамлюкского султана не читается в бейлике Эретна в хутбе, и деньги чеканятся не от имени султана. Пользуясь прикрытием мамлюков, Караджа-бей продолжал рейды на территорию Эретна. Когда Эретна-бей собрался в Каир, Тенгиз как вали Дамаска не позволил ему проехать по своей территории.

Не только Караджа беспокоил Эретну. Кучак Хасан сумел захватить у Эретны Эрзурум, Эрзинджан и Шебинкарахисар, которые оставались под контролем Кучака Хасана до 1343 года. В середине этого году на равнине Каранбук или Геренбюк (предположительно где-то между Сивасом и Эрзинджаном) состоялась битва между Эретной и соединёнными силами Кучак Хасана и ильхана Сулеймана. Эретна победил в битве, ему досталась большая добыча из лагеря Сулеймана. Эта победа подняла авторитет Эретны и принесла ему славу. Хасан Кучак сбежал, он был убит в том же году своими жёнами.

В подчинении Эретны находилась значительная часть Центральной и Восточной Анатолии, с городами Нигде, Анкару, Амасью, Токат, Самсун и Эрзинджан, Сивас, Кайсери, Аксарай, Девели, Карахисар, Мерзифон. Первоначально столица Эретны была в Сивасе, однако затем переместилась в Кайсери. Имя Эретны называли в хутбе, от его имени чеканились монеты. В надписях на монетах он назван султаном с лакабом Алаэддин.

Эретна умер в 1352 году и был похоронен, вероятно, в построенном им Кёшкмедресе.

Когда путешественник Ибн Баттута приехал в Сивас, он встретился с Эретной:

Эретна был учёным человеком, милосердным и сострадательным, люди были довольны его управлением. Из-за его редкой бороды его называли «Пророк с редкой Бородой» (). По словам историков Д. Е. Еремеева и М. С. Мейера «вплоть до самой смерти в 1352 году он признавался одним из наиболее влиятельных малоазийских властителей».

Семья 
Известно о трёх жёнах Эретны — Тога-хатун, Исфахан Хан-хатун и Сули Паша. Про Тога-хатун, которая жила в Кайсери и была ученой родственницей шейха Хасана Бузурга, писал Ибн Баттута. Про Исфахан Шах-Хатун известно, что она была матерью младшего сына Эретны — Мехмеда-бея. Для Сули Паши Эретна построил мавзолей, называющийся Кёшк Медресе. Всего у Эретны было три сына: Хасан, Джафер и Мехмед. Хасан, старший сын Эретна-бея правил Сивасом, он умер в декабре 1347 года в раннем возрасте и был похоронен в построенном Эретной мавзолее, Гюдюк Минаре (Güdük Minare).

Имя 
Имя Эретна учёные возводят к древнетюркскому слову  — «драгоценность, сокровище», происходящее от санскритского слова, звучащего как ратна. На уйгурском слово не может начинаться со звука -р. На фарси это имя звучит как Эретна.

Примечания

Литература 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

История Турции
Эретнаогуллары